Ranking CAF - zestawienie wszystkich afrykańskich reprezentacji zrzeszonych w CAF w celu ukazania najlepszej drużyny z danego miesiąca. Do rankingu wliczają się wszystkie oficjalne mecze danej reprezentacji. W rankingu zestawione są 54 reprezentacje afrykańskie.

Imprezy 
W Afryce co 1, 2, 3 lub co 4 lata organizowany jest Puchar Narodów Afryki, w którym bierze udział 16 drużyn afrykańskich. Ta impreza znacząco wpływa na ranking.

Na ranking wpływają także Mistrzostwa Świata, które odbywają się co cztery lata. Pięć zakwalifikowanych, afrykańskich drużyn bierze udział w walce o Puchar Świata, jednak żadna afrykańska reprezentacja nie zdobyła jeszcze tytułu Mistrza Świata.

Lider rankingu CAF 
Obecnie liderami tego rankingu są Tunezja i Senegal, które mają 1498 punktów i są na 24. miejscu w najnowszym Rankingu FIFA (Wrzesień 2018).

Przypisy 

Piłkarskie rankingi